Полицци — итальянская фамилия. Известные носители:

 Полицци, Лука (род. 1996) — бельгийский футболист.
 Полицци, Николь Элизабет (более известная как Снуки; род. 1987) — американская актриса и телевизионная персона.

Топоним 
 Полицци-Дженероза  — коммуна в Италии, в регионе Сицилия.